
Termin -{VPA}- ima više značenja.

 Valproinska kiselina, antiepileptik
 Vijetnamska narodna armija,